Bido ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bido (* 1949), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Cándido Bido (1936–2011), dominikanischer Maler

Bidō bezeichnet:
 einen anderen Begriff für Wakashudō

Siehe auch:
 Bidot
 Bideau
 Bidaud
 Bidauld